Onthophagini — триба пластинчатоусых из подсемейства Scarabaeinae.

Систематика 
В трибе описаны 35 родов, более 2200 видов.

Перечень родов 
 Alloscelus
 Amietina
 Anoctus
 Caccobius
 Cambefortius
 Cassolus
 Cleptocaccobius
 Cyobius
 Diastellopalpus
 Digitonthophagus
 Disphysema
 Dorbignyolus
 Euonthophagus
 Eusaproecius
 Heteroclitopus
 Hyalonthophagus
 Krikkenius
 Megaponerophilus
 Milichus
 Mimonthophagus
 Neosaproecius
 Onthophagus
 Phalops
 Pinacopodius
 Pinacotarsus
 Proagoderus
 Pseudosaproecius
 Stiptocnemis
 Stiptopodius
 Stiptotarsus
 Strandius
 Sukelus
 Tomogonus
 Walterantus

Примечания

Ссылки 
 Триба Onthophagini (Scarabaeidae: Scarabaeinae) — атлас пластинчатоусых жуков России

Скарабеины